Japonská jezera (japonsky jezero - 湖). Tabulka neobsahuje japonské přehrady a je seřazena podle rozlohy.

Jezera s plochou přes 4 km²

Externí odkazy 
 
  Seznam jezer větších než 4 km² na webu japonského ministerstva infrastruktury a dopravy

 
Japonská
Japonsko
Jezera